MYP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Mary (Turkmenistan)